Лемішка — українське прізвище. Походить від борошняної страви.

 Лемішка Андрій Матвійович (нар. 1919) — український громадський діяч, лікар.
 Лемішка Наталія Василівна (нар. 1962) — українська співачка.
 Лемішка Ярослав Петрович (нар. 1961) — український оперний і камерний співак (тенор).

Див. також 
 Лемішко

Українські прізвища